Tepexilotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepexilotla, Puebla, ort, San Sebastián Tlacotepec, 
 Tepexilotla, Veracruz, ort, Chocamán,